Панько — украинская фамилия.
 Панько, Елизавета Александровна (род. 1939) — профессор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка.
 Панько, Сергей Юрьевич (род. 1975) — российский футболист, игрок в мини-футбол. См. также 
 Паньков

 Примечания